

Sigle 

GOI peut désigner :
 Grand Orient ibérique (en espagnol, Grande Oriente Ibérico) ;
 Grand Orient d’Italie (en italien, Grande Oriente d’Italia).

Patronyme 

 Ivan Goi (1980-), un pilote de moto italien ;
 Michel Henri Louis Goi, mieux connu sous le pseudonyme de Michel Modo (1937-2008), un acteur et humoriste français ;
 Riccardo Goi (1992-), un joueur italien de volley-ball ;
 Wake Goi (1968-), homme politique papou-néo-guinéen.

Divers 
 Domaine de Goi, un han japonais de l'époque d'Edo
 Gỏi, un plat traditionnel vietnamien
 (5839) GOI (où GOI est le sigle de Gosudarstvennyj Opticheskij Institut), un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Homonymie d'acronyme